Бокша има више значења:

 Бокша, насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Бокша (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Бокша (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Бокша (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Бокша (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији